

Sigle 
 X-ray Photoelectron Spectroscopy – spettroscopia fotoelettronica a raggi X

Chimica 
 XPS – polistirene espanso estruso

Codici 
 xps – codice ISO 639-3 della lingua pisidica

Informatica 
 XML Paper Specification – formato di file di Microsoft
 Dell XPS – computer della Dell

Altro 
 Peugeot XPS – motocicletta della Peugeot